André Passebecq, né le  à Valenciennes et mort le  à Luxembourg, est un naturothérapeute et essayiste français.

Biographie 
Il étudie la naturopathie avec Herbert Shelton, hygiéniste américain et suit par correspondance les cours de l'université Columbia, au terme desquels il obtient le titre de docteur en médecine, mais il ne pratique pas la médecine officialisée.

En 1960, il fonde Vie et Action, son , qu'il dirige durant tout le reste de sa vie, soit cinquante ans.

De 1982 à 1993, il enseigne la naturothérapie dans le cadre de la Faculté de santé, médecine et biologie humaine de Bobigny (DUMENAT), département de Naturothérapie.

Il meurt à 90 ans, le .

Publications 

 Santé et bonheur pour nos enfants 
achevé d'imprimer le 1er mars 1958 sur les presses des imprimeries réunies.
22 rue de Nemours à Rennes

Du même auteur chez le même éditeur 

- initiation à l'hygiénisme
- la poliomyélite , ses causes
La vérité sur les traitements et vaccination.
- archétype rhumatisante vous n'êtes pas incurable
- le diabète 
-Adieu la constipation....

 Traitements naturels des affections respiratoires, Éditions Dangles, 1980  
 Initiation à la santé intégrale, Sauvegarde et rétablissement de la santé physique et mentale sans drogue ni chirurgie, Édité par l'Institut de Culture Humaine, 1967, 
 La santé de vos Yeux, A.et J.Passebecq collection "santé naturelle" Éditions Dangles  Nouvelle édition revue et corrigée de Je Vois Bien, . 
 L'Enfant, Guide pratique pour les parents et éducateurs. collection Psycho-soma , éditions Dangles 1978.
 L'argile pour votre santé, Éditions Dangles, 1990, 
 Aromatherapy : The Use of Plant Essences in Healing, Thorsons, 1979,  1985
 « Le Livre de l’Action et de la Réussite », Éditions VIE&ACTION, 1994.
 Votre santé par la diététique et l'alimentation saine, Guide pratique d'application immédiate avec 194 recettes pour mieux vous porter, Éditions Dangles, 2008 
  Tu Salud por la dietetica y alimentacion sana, Spanish Edition
 Traitements naturels des troubles digestifs, Éditions Dangles, 2009, 
 Vos yeux, avec Sabrina Heyse, Éditions Dangles, 2009, .
 Initiation à la santé intégrale, les facteurs naturels de santé, avec Sabrina Heyse, Éditions Dangles, 2010, 
 Testament agricole, pour une agriculture naturelle de Sir Albert Howard, préfacé par André Passebecq, Éditions Dangles, 2010, .

Références

Liens externes 
 
 Site officiel : Vie et Action

Essayiste français du XXe siècle
Essayiste français du XXIe siècle
Personnalité de la médecine non conventionnelle
Naissance en mai 1920
Naissance à Valenciennes
Décès en novembre 2010
Décès à 90 ans

Décès à Luxembourg